Фильтрационные лагеря — учреждения для временного заключения лиц, проживавших на территории ведения военных действий, и проверки их принадлежности к враждебным силам.
 Лагеря для интернированных в оккупированной Германии — организованы союзниками после окончания Второй мировой войны.
 Проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР — организованы в 1941 году и работали ещё несколько лет после окончания Второй мировой войны.
 Система фильтрационных лагерей в Чечне — организованы Россией в ходе первой и второй чеченских войн.
 Фильтрационные лагеря во время российско-украинской войны — организованы Россией после эвакуации жителей Мариуполя.